Nocny lot – powieść Antoine’a de Saint-Exupéry’ego
 Nocny lot (Night Flight) – amerykański film z 1933, ekranizacja powieści
 Nocny lot (Overnight) – amerykański film z 2012
 Nocny lot – koreański film z 2014

Zobacz też 
 Nightflight
 Night Flight